Náměstí Míru je několik:

 náměstí Míru (Batelov)
 náměstí Míru (Bavorov)
 náměstí Míru (Benešov nad Ploučnicí)
 náměstí Míru (Blatná)
 náměstí Míru (Bochov)
 náměstí Míru (Brno)
 náměstí Míru (Cerhenice)
 náměstí Míru (Česká Kamenice)
 náměstí Míru (Dolní Beřkovice)
 náměstí Míru (Domažlice)
 náměstí Míru (Dýšina)
 náměstí Míru (Františkovy Lázně)
 náměstí Míru (Fryšták)
 náměstí Míru (Heřmanův Městec)
 náměstí Míru (Jablonné v Podještědí)
 náměstí Míru (Kamenné Žehrovice)
 náměstí Míru (Klatovy)
 náměstí Míru (Kosmonosy)
 náměstí Míru (Králův Dvůr)
 náměstí Míru (Kynšperk nad Ohří)
 náměstí Míru (Lišov)
 náměstí Míru (Litvínov)
 náměstí Míru (Mělník)
 náměstí Míru (Mirošov)
 náměstí Míru (Mladá Boleslav)
 náměstí Míru (Mšeno)
 náměstí Míru (Náměšť nad Oslavou)
 náměstí Míru (Olešnice)
 náměstí Míru (Praha)
 Náměstí Míru (stanice metra v Praze)
 náměstí Míru (Plzeň)
 náměstí Míru (Poběžovice)
 náměstí Míru (Rataje nad Sázavou)
náměstí Míru (Rožnov pod Radhoštěm)
 náměstí Míru (Rýmařov)
 náměstí Míru (Slavonice)
 náměstí Míru (Sobotka)
 náměstí Míru (Svitavy)
 náměstí Míru (Třemošnice)
 náměstí Míru (Týn nad Vltavou)
 náměstí Míru (Valdice)
 náměstí Míru (Velim)
 náměstí Míru (Vroutek)
 náměstí Míru (Zlín)
 náměstí Míru (Zliv)
 náměstí Míru (Zruč nad Sázavou)

Podobný název 
 Mírové náměstí